De vrolijke drinker (Frans Hals), een schilderij van de Nederlandse schilder Frans Hals
 De vrolijke drinker (Judith Leyster), een schilderij van Judith Leyster uit 1629
 De vrolijke drinker (Pieter de Hooch), een schilderij van Pieter de Hooch
 De vrolijke drinker (Hendrick ter Brugghen), een schilderij van Hendrick ter Brugghen
 De vrolijke drinker (David Rijckaert III), een schilderij van David Rijckaert III